Die Route nationale 136, kurz N 136 oder RN 136, war eine französische Nationalstraße.

Die Straße wurde 1824 zwischen Bordeaux und Bergerac festgelegt und geht auf die Route impériale 156 zurück. Ihre Länge betrug 88,5 Kilometer. 1973 wurde die Nationalstraße zu Départementsstraßen abgestuft. 1978 wurde die Nationalstraße 137A, welche als Südumfahrung von Rennes diente, wieder als Nationalstraße 136 gekennzeichnet. Bis 1999 wurde sie zu einer vollständigen Ringstraße um Rennes ausgebaut. Künftig soll der Nordteil zur Autobahn ausgebaut und in die A81 integriert werden.

Streckenverlauf

Weblinks 
 Route nationale française 136 auf WikiSara (französisch)

136
Route nationale 0136
Route nationale 0136